Abbaye de Trois-Fontaines peut désigner :
 abbaye de Trois-Fontaines, une ancienne abbaye située en Marne ;
 abbaye de Tre Fontane, une ancienne abbaye italienne, située près de Rome.

Homonymie d'abbayes